Айн-Дефла:

 Айн-Дефла — город на севере Алжира.
 Айн-Дефла — провинция (вилайя) в северной части Алжира.